A 40. alpesisí-világbajnokságot a franciaországi Val-d’Isère-ben rendezték 2009. február 3. és 15. között.

Férfiak

Lesiklás 
A férfi lesikló versenyt 2009. február 7-én rendezték.

Végeredmény

Műlesiklás 
A férfi műlesikló versenyt 2009. február 15-én rendezték.

Végeredmény

Óriás-műlesiklás 
A férfi óriás-műlesikló versenyt 2009. február 13-án rendezték.

Végeredmény

Szuper óriás-műlesiklás 
A férfi szuper óriás-műlesikló versenyt 2009. február 4-én rendezték, és az igen nehéz pályán nagy fölénnyel a svájci Didier Cuche diadalmaskodott, aki így minden idők legidősebb – 34 éves és 172 napos – világbajnoka lett. A hetven indulóból húszan nem tudták befejezni a versenyt, a címvédő Patrick Staudacher csupán a 17. helyen végzett.

Végeredmény

Szuperkombináció 
A férfi szuperkombináció futamait 2009. február 9-én rendezték.

Végeredmény

Nők

Lesiklás 
A női lesikló versenyt eredetileg 2009. február 8-án rendezték volna, de a rossz időjárás miatt egy nappal később bonyolították le.

Végeredmény

Műlesiklás 
A női műlesikló versenyt 2009. február 14-én rendezték.

Végeredmény

Óriás-műlesiklás 
A női óriás-műlesikló versenyt 2009. február 12-én rendezték.

Végeredmény

Szuper óriás-műlesiklás 
A női szuper óriás-műlesikló versenyt 2009. február 3-án rendezték, ez volt a világbajnokság nyitószáma. Az elsőként lesikló versenyző az osztrák Anna Fenninger volt. Sokáig a másodiknak rajtoló francia Marie Marchand-Arvier vezetett, végül a szakági világkupa aktuális első helyezettje, az amerikai Lindsey Vonn diadalmaskodott. A címvédő svéd Anja Parson kiesett.
A magyar Berecz Anna 56 indulóból a 34. helyet szerezte meg.

Végeredmény

Szuperkombináció 
A női szuperkombináció futamait 2009. február 6-án rendezték.

Végeredmény

Vegyescsapat 
A csapatversenyt 2009. február 11-ére tervezték, de egy orkán miatt elmaradt.

Éremtáblázat

Források 

Alpesisivilagbajnoksag
Alpesisí-világbajnokságok
Franciaország sportélete